Koichi Sugiyama (componist), Japans componist en dirigent
 Koichi Sugiyama (voetballer), Japans voetballer